Томаш Гика (; ) — чешский хоккеист, нападающий. Участник чемпионатов мира 2017 и 2018 годов. Выступает за российский клуб «Трактор».

Карьера 
Начал карьеру в 2007 году, играя за юниорские команды «Млады Болеслав». В 2011 году дебютировал в Экстралиге за основную команду. Летом 2011 года перешёл в «Гатино Олимпикс», выступающий в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Сезон 2013/14 провёл в Швеции за «Ферьестад» и «Вестерос». В 2014 году вернулся в родной клуб «Млада Болеслав», за который играл три сезона. В 2017 году снова отправился за океан, подписав контракт с новым клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». В основном выступал за фарм-клуб в АХЛ «Чикаго Вулвз». 11 января 2019 года сделал первый хет-трик в заокеанской карьере: в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Тусон Роудраннерс» забросил 3 шайбы и помог своей команде одержать победу со счётом 6:3.

25 июня 2019 года подписал двухлетний контракт с клубом «Трактор», выступающим в КХЛ.

C 2016 года играет за сборную Чехии. Был участником чемпионатов мира 2017 и 2018. Всего за чешскую сборную провёл 24 игры, набрал 10 очков (6 шайб + 4 передачи)

14 октября 2019 года в игре против рижского «Динамо» оформил первый хет-трик в КХЛ.

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Отец Томаш Гика-старший (род. 02.10.1967 г.) — бывший хоккеист, сыгравший в чемпионатах Чехословакии и Чехии за «Ческе-Будеёвице» и «Славию» 106 игр, набрал в них 41 очко (24 шайбы и 17 передач).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки «Гатино Олимпикс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки ХК «Трактор»
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»